Megaleuctra är ett släkte av bäcksländor. Megaleuctra ingår i familjen smalbäcksländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Smalbäcksländor
Megaleuctra